Snemanden kan henvise til:

 Snemanden (eventyr) – et eventyr af H.C. Andersen
 Snemanden (Der var engang...) – tegnefilm i serien Der var engang...
 Snemanden (børnebog) – britisk børnebog af Raymond Briggs
 Snemanden (film fra 1968) – dansk børnefilm fra 1968 instrueret af Svend Aage Lorentz
 Snemanden (film fra 2017) – britisk spillefilm instrueret af Tomas Alfredson

 Se også
 Snemand